A 2008-as orosz nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztálya 16 csapat részvételével 2008. március 14-én rajtolt. A bajnokságot a Rubin Kazany nyerte, fennállása során első alkalommal. Az első osztályból a Lucs-Enyergija Vlagyivosztok és a Sinnyik Jaroszlavl csapatai búcsúztak.

Csapatok

Végeredmény

Kereszttábla

Góllövőlista 
2008. november 16-i állapotnak megfelelően.

Vezetőedzők

Lásd még 
 2008-as orosz labdarúgó-bajnokság (másodosztály)

További információk 
 Az orosz Premjer Liga hivatalos oldala 

Orosz labdarúgó-bajnokságok
Orosz 1